Les Masques de la Nuit sont une organisation criminelle fictive dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Localisation 

Les Masques de la Nuit sont basés à Port-Ponant, une cité-état indépendante de la Côte des Dragons.

Histoire 

Les Masques de la Nuit sont une organisation récente, fondée en 1353 CV par un sorcier doppelgänger connu sous le nom de Sans-Visage qui était à la tête d'une bande d'assassins et de voleurs et aidés par des marchands locaux se faisant appeler les Maîtres de la Nuit. La guilde prit rapidement de l'importance et contrôla la plupart des activités illégales de Port-Ponant. En 1357 CV, des aventuriers engagés par des marchands empêchèrent cependant la guilde de prendre le contrôle total de la ville et déjouèrent un complot visant à en faire une théocracie sous l'égide du dieu Mask.

En 1361 CV, Victor Dhostar, un des Maîtres de la Nuit et le fils du Croamarkh (le chef du conseil de marchands et l'équivalent d'un maire), devint le nouveau Sans-Visage après avoir secrètement tué son prédécesseur et revêtu un masque volé dans le temple local de Leira durant le Temps des Troubles. En 1368 CV, ses plans destinés à devenir roi de Port-Ponant échouèrent grâce à l'intervention d'Alias et de son compagnon saurial Chair-à-Dragon, aidés de la ménestrelle Olive Samovar. La guilde d'assassins se divisa alors en de multiples factions désorganisées et aurait pu disparaître sans un concours de circonstances malencontreux dont le point de départ est bien plus ancien.

Le vampire Orlak était un vampire qui en une nuit de l'année -286 CV avait pris le contrôle de Port-Ponant, tuant le roi qui gouvernait alors la ville.  Il fut finalement renversé en -137 CV par des paladins de Lathandre venus du Turmish après que sa nature ait été découverte. Caché dans les catacombes de Port-Ponant, il y découvrit un clone du tristement célèbre Manshoon, le sorcier leader du Zentharim, qu'il transforma en vampire, inconscient du danger que représentait sa trouvaille (cette transformation ne mit pas fin à la stase dans laquelle se trouvait alors le clone).

Or, il advint qu'en 1370 CV, loin de Port-Ponant, Fzoul Chembryl tua Manshoon pour le contrôle du Zentharim. Comme à son habitude, celui-ci revint à la vie sous la forme d'un clone. Mais pour raison inconnue plusieurs clones s'éveillèrent en même temps et commencèrent à se faire la guerre, poussés par une forme de coercition pour qu'il n'en reste qu'un. Le clone vampire de Port-Ponant se réveilla également mais s'avéra épargné par cette coercition, probablement grâce à sa nature de vampire. Il élimina son créateur, reprit son titre de Roi de la Nuit et se fit dès lors appelé Orbakh.

Renonçant à prétendre à ses anciennes attributions au sein du Zentharim et appuyé par des serviteurs vampires de sa création, Orbakh prit alors le contrôle des Masques de la Nuit, prélude des conquêtes bien plus ambitieuses encore.

Sources 
Cloak & Dagger, de Eric L. Boyd, Sean K Reynolds et Steven E. Schend – 2000 (TSR11627) 
Lords of Darkness, de Jason Carl et Sean K. Reynolds – 2002 () (ISBN ???)

Organisation des Royaumes oubliés